Giacomo Blason – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Ivano Blason – calciatore italiano